В парному розряді жіночого тенісного турніру Citizen Cup 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Штеффі Граф і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Манон Боллеграф і Аранча Санчес 4-6, 6-3, 6-4

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Лариса Нейланд (чвертьфінал)
 Манон Боллеграф /  Аранча Санчес (фінал)

 Лейла Месхі /  Мерседес Пас (півфінал)
 Джо Дьюрі /  Ніколь Брандтке (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Hamburg